Чемпионат РСФСР по футболу — футбольный турнир, который проводился в России среди команд и сборных городов (с 1920 по 1934) и среди клубных команд (в 1948—1991 годах). В чемпионате РСФСР также принимали участие представители других республик Советского Союза.

История 
Чемпионат РСФСР первоначально проводился как первенство отдельной страны. Входившие в состав Российской империи Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Польша, Украина, Финляндия, Эстония после Октябрьской революции получили независимость, наряду с Дальневосточной республикой. И проводили отдельные чемпионаты своих стран, например, Украина, Белоруссия.

После образования СССР 30 декабря 1922 статус чемпионата понизился и зачастую являлся лишь отборочным турниром к Чемпионату СССР. А в 1934 году сильнейшие сборные Москвы и Ленинграда вообще проигнорировали первенство и победителем стала команда Воронежа.

Всего было проведено 8 первенств. После реформы союзного футбола в 1936 году чемпионат РСФСР в довоенное время больше не проводился. С 1948 по 1991 годы проходил Чемпионат РСФСР по футболу среди клубных команд — футбольный турнир, в котором до 1959 года выступали любительские команды, обычно заводские, а с 1960 по 1991 годы за звание чемпиона РСФСР боролись также команды мастеров.

Во второй лиге чемпионата СССР существовали отдельные зоны, в которых участвовали российские команды, победители зональных групп, составленных из команд из РСФСР, в конце сезона разыгрывали звание чемпиона РСФСР. C 1973 года стал проводиться Кубок РСФСР по футболу для команд второй лиги.

История турнира (1920—1934) 
Ниже приведена таблица с результатами финальных матчей и матчей за третье место в каждом чемпионате

1 Команда Вятки не явилась на полуфинальную игру с Москвой
2 Команда Казахской АССР не явилась на игру за 3-е место
3 Команда Самары не явилась на полуфинальную игру с Ленинградом

Призёры 

4 В чемпионатах 1920, 1922, 1924, 1931, 1932 игры за 3 место не проводились.

Чемпионат РСФСР по футболу среди клубных команд 

Проводился с 1948 по 1991 годы. В чемпионатах 1948—1959 принимали участие коллективы физкультуры, с 1960 по 1969 годы звание чемпиона РСФСР оспаривали команды класса «Б», в 1970 году — команды второй группы, с 1971 по 1991 годы — команды второй лиги чемпионата СССР.  был создан чемпионат России по футболу, который и стал определять лучшую команду в стране.

1948—1959 
В чемпионатах РСФСР 1948—1959 годов участвовали команды, не выступавшие в чемпионатах СССР. Победитель турнира допускался со следующего сезона к участию в чемпионате СССР.

Призёры 1948—1959 

 В 1959 году в первенстве среди команд класса "Б" четыре (4) группы из семи выиграли команды РСФСР, но по квоте только одна могла повыситься в класс "А" (предшественник Высшей лиги). Адмиралтеец стал победителем и вернулся после годового отсутствия.

1960—1991 
В сезонах 1960—1962 турнир являлся одновременно финалом для выхода команд в класс «А». В сезонах 1963—1970 финалом для выхода во вторую группу класса «А», а в сезонах 1971—1975 годах — чемпион РСФСР определялся в матчах российских команд — участников финальных турниров для выхода в первую лигу (в 1974 и 1975 годах от РСФСР в финальном турнире участвовало всего по две команды). В 1970 и с 1976 года звание чемпиона РСФСР разыгрывалось в отдельном турнире, проводившемся по окончании зональных турниров чемпионата СССР во второй лиге.

В 1978 году звание чемпиона РСФСР было присвоено по итогам Спартакиады народов РСФСР, в 1979 году и 1982 году чемпион РСФСР не определялся из-за Спартакиады народов СССР. В 1990 году турнир не был проведен, а звание «чемпиона РСФСР» было разыграно летом 1991 года в 2-х раундовом противостоянии между лучшей российской командой второй лиги «Крыльями Советов» и первой лиги «Ротор».

Призёры 1960—1991

Чемпионат РСФСР по футболу среди КФК

Призёры 1976—1991 

 В 1990 году состоялся единственный Суперкубок РСФСР между победителем КФК чемпионата и турнира "Футбол России". В том матче победу одержали с минимальным счётом мытищенские торпедовцы.

турнир "Футбол России"

Чемпионат федеральных городов Союза по футболу

Москва

Ленинград

Чемпионат Карело-Финской ССР  по футболу среди КФК

Достижения клубов

Литература 
 «Футбол-1988. Второй круг» (авторы-составители В.Афиногенов, А.Исаев. Краснодар. 1988, 96 с.)
 «Футбол-1992» (автор-составитель Ю. И. Гайдышев и др., Краснодар. 1992, 104 с.)

См. также 
 Чемпионат СССР по футболу
 Кубок РСФСР по футболу
 Кубок СССР по футболу среди команд коллективов физической культуры
 Футбол России (турнир)

Ссылки 
 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ РОССИИ. regional-football.ru
 Турнир «Футбол России». footballfacts.ru
 Чемпионат РСФСР среди команд КФК. footballfacts.ru
 Суперкубок РСФСР. footballfacts.ru
 Чемпионат РСФСР/Чемпионат Российской Империи. footballfacts.ru

Чемпионат СССР по футболу
Футбольные соревнования в СССР
Спорт в РСФСР